Balažic ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Balažic (* 1988), slowenischer Fußballspieler
 Marko Balažic (* 1984), slowenischer Fußballspieler